La palabra indio puede referirise a:

Pueblos
 Indios, actualmente habitantes de la India; históricamente habitante de la región de las Indias;
 Indígenas de América, pobladores originarios de América y sus descendientes, aunque esta acepción está actualmente en recesión;
 Término racial colonial español aplicado para los pueblos nativos de las Filipinas entre los siglos XVI y XIX.

Ciencia
 Indio (elemento), elemento químico;
 Indus (constelación) (o El indio), constelación de estrellas;

Geografía
 Indio (California), ciudad del condado de Riverside, en el estado de California (Estados Unidos).
 Indio (Brasil), poblado del distrito de Pirenópolis (Brasil).

Personas
 Indio Juan Diego, cuyo nombre era Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548); primer santo indígena de América;
 El indio Uribe, cuyo nombre era Juan de Dios Uribe (1859-1900); escritor y periodista colombiano;
 Emilio Fernández, conocido popularmente como el Indio Fernández (1903-1986); destacado director, actor y productor de la Época de Oro del cine mexicano;
 Indio Solari (n. 1949), músico, cantante y compositor argentino, uno de los fundadores y exvocalista de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota;
 Índio, futbolista brasileño, cuyo nombre era Aluísio Francisco da Luz (1931-2020).

Además
 Indio desnudo (Bursera simaruba), árbol tropical de América, de la familia de las burseráceas;
 Indio pícaro, obra tradicional de artesanía chilena, fabricada generalmente en madera;
 Club de Fútbol Indios, de Ciudad Juárez, Chihuahua (México);
 Cerveza Indio, producida por la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, empresa del grupo Fomento Económico Mexicano.

Enlaces externos